Геннеп:

 Геннеп — община в нидерландской провинции Лимбург.
 Геннеп, Арнольд ван (1873—1957) — французский фольклорист и этнограф.